

Okręty

Nazwy okrętów 
 „Thetis” – nazwa okrętów kilku państw
 
 „Thetis” (USS „Thetis”) – nazwa okrętów United States Navy
 „Thétis” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Wyposażenie okrętów

Inne 
 Thetis – planetoida o numerze katalogowym 17
 thetis – łacińska nazwa gatunkowa, np. Thylogale thetis
 Thetis (Tetis, Tetyda) – w mitologii greckiej jedna z Nereid, matka Achillesa

Zobacz też 
 Tethys
 Tetyda